Meander (Meandrosz) néven több folyó ismert:

 Büyük Menderes; a Nagy-Meandrosz, az ókorban a tulajdonképpeni Maiandrosz/Maeander, Milétosznál ömlik a tengerbe
 Küçük Menderes; Kis-Meandrosz, a Meandrosz egyik mellékfolyója, az ókori Kaisztrosz/Caystrus, Epheszosznál ömlik a tengerbe.
 Öreg-Maiandrosz a neve Homérosznál a Szkamandrosz folyónak
 Maiandrosz, az egyik folyamisten

Származtatott jelentések
 Meander, folyókanyarulat
 Meander, matematikai fogalom
 Meander, képzőművészeti fogalom